Осако () — японская фамилия.

Известные носители 
 Осако, Акинобу (род. 1960) — японский дзюдоист.
  (1921—1983) — американский дзюдоист, победитель Панамериканского чемпионата в открытой категории (1952, 1956).
  (род. 1999) — японский футболист, игрок чемпионата Японии в составе клуба «Санфречче Хиросима».
  (1854—1934) — японский военный деятель, начальник штаба 2-й армии (1904—1906), член Высшего военного совета (1915—1919).
  (1825—1896) — японский военный и политический деятель, губернатор префектур Сидзуока (1874—1883), Окинава (1886—1887) и Кагосима (1892—1894).
  (род. 1991) — японский бегун, чемпион Японии в беге на 5000 (2016) и 10 000 м (2016, 2017) и в кроссе (2018).
  (род. 1952) — японская гольфистка, победительница Открытого чемпионата Японии (1981, 1984).
  (род. 1958) — японская бегунья, чемпионка Азии в беге на 100 м (1981) и эстафете 4×100 м (1975, 1979, 1981).
 Осако, Юя (род. 1990) — японский футболист.

См. также